Маньковичи — название объектов в Белоруссии:

 Маньковичи — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Маньковичи — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Маньковичи — парк в Столине, Брестская область.